Net — многозначный термин.
 Значения, происходящие от варианта перевода ="сеть":
 .NET, .net
 .net — домен верхнего уровня.
 .NET Framework — программная платформа, разработанная корпорацией Microsoft.
.NET — программная платформа, с открытым исходным кодом разработанная корпорацией Microsoft, преемник .NET Framework.
 .NET Messenger Service — система обмена мгновенными сообщениями, разработанная Microsoft.
 .NET Passport — старое название учётной записи Microsoft.
 .net — онлайновый журнал, издаваемый в Великобритании с 1994 года.
 The Net — кинофильм 1995 года, снятый в США.
 NET — сокращение от названий нескольких телевизионных каналов и телекомпаний:
 , США
 , США
 , Латинская Америка
 New Hellenic Television, Греция
 , Мальта
 Nihon Educational Television — прошлое название TV Asahi, Япония
  — национальные экзамены в Индии.

См. также 
 Нет
 Нетто